ПМК може означати:
 Пролапс мітрального клапану — серцеве захворювання.
 Пересувна механізована колона — установа, яка здійснює будівничі, монтажні або ремонтні роботи.
 Пластметалконструкція — конструкція, яка складається з профілю ПВХ, армування і інщих матеріалів. В народі — пластикове вікно.
 Підлітково-молодіжний клуб — установа, яка організовує розваги підлітків і молоді